Pedredo puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 Pedredo (León), localidad del municipio de Santa Colomba de Somoza.
 :
 Pedredo (Cantabria), localidad del municipio de Arenas de Iguña.

Otros 
 Murias de Pedredo